Хоролец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хоролец, Лариса Ивановна (1948—2022) — советская и украинская актриса, драматург, политик.
 Хоролец, Яков Игнатьевич (1923—2007) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.